Мамуджу () — округ в провинции Западный Сулавеси, Индонезия. Административный центр — город Мамуджу. Население — 349 571 чел. (2011).

Местная история государственности ведёт своё летоисчисление как минимум с середины XVI века, когда в 1540 году возникло княжество Мамуджу.

География 
Округ находится на западе острова Сулавеси. Граничит с округами  на юго-западе, Мамаса и  на севере, а также с провинциями Южный и Центральный Сулавеси на востоке. На западе омывается водами Макасарского пролива.

Общая площадь, занимаемая округом — 8014,06 км² (первое место по этому показателю среди всех округов провинции Западный Сулавеси).

Административное деление 
В административном плане округ делится на 16 районов:

Всего на территории округа расположено 157 населённых пунктов. Административный центр (город Мамуджу) является также центром и всей провинции Западный Сулавеси.

В 2012 году в состав Мамуджу вошёл округ Восточный Мамуджу, состоявший из пяти районов: Будонг-Будонг, Тобадак, Топойо, Каросса и Пангале.

Население 
Ниже представлена динамика изменения численности населения и половой состав за отрезок времени с 2007 по 2011 гг.:

Транспорт 
Протяжённость дорог округа составляет 1631,62 км². Существует и морское сообщение — с Калимантаном, Явой и Бали; работают несколько морских портов — как пассажирских, так и предназначенных для погрузки-отгрузки товаров. Действует аэропорт.

Примечания 

Округа провинции Западный Сулавеси